Катастрофа Boeing 737 в Шэньчжэне — авиационная катастрофа, произошедшая в четверг 8 мая 1997 года. Авиалайнер Boeing 737-31B авиакомпании China Southern Airlines выполнял внутренний рейс CZ3456 по маршруту Чунцин—Шэньчжэнь, но при посадке в пункте назначения во время грозы врезался в торец взлётной полосы и разрушился. Из находившихся на его борту 74 человек (65 пассажиров и 9 членов экипажа) погибли 35.

Самолёт 
Boeing 737-31B (регистрационный номер B-2925, заводской 27288, серийный 2577) был выпущен в 1994 году (первый полёт совершил 28 января). 25 февраля того же года был передан авиакомпании China Southern Airlines. Оснащён двумя турбовентиляторными двигателями CFM International CFM56-3B1. На день катастрофы налетал 8457 часов.

Экипаж и пассажиры 
Состав экипажа рейса CZ3456 был таким:

 Командир воздушного судна (КВС) — 45-летний Линь Юйгуй (, ). Очень опытный пилот, налетал 12 738 часов, 3482 из них на Boeing 737.
 Второй пилот — 36-летний Кун Дэсинь (, ). Очень опытный пилот, налетал 15 537 часов, 4158 из них на Boeing 737.

В кабине вместе с экипажем летел 48-летний пилот-наблюдатель Сяо Жун (, ), налетавший 5179 часов, 123 из них на Boeing 737.

В салоне самолёта работали 6 бортпроводников.

Хронология событий

Погодные условия

Катастрофа

Расследование

Примечания

Ссылки 
 Описание катастрофы на Aviation Safety Network

Авиационные происшествия вследствие неблагоприятных погодных условий
Авиационные происшествия 1997 года
1997 год в метеорологии
Авиационные происшествия с Boeing 737 Classic
Авиационные происшествия в Китае
Авиационные происшествия China Southern Airlines